Rosalejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rosalejo (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Rosalejo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar